

Geografia 
 Maroilles – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Umberto di Maroilles – religioso francese venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Maroilles – formaggio francese di latte vaccino a pasta molle